Der Rajon Sboriw (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon in der Oblast Ternopil.

Geographie 
Der Rajon lag im mittleren Westen der Oblast Ternopil, er grenzte im Nordosten an den Rajon Kremenez, im Osten auf einem kurzen Stück an den Rajon Sbarasch, im Südosten an den Rajon Ternopil, im Süden an den Rajon Kosowa, im Südwesten auf einem kurzen Abschnitt an den Rajon Bereschany, im Nordwesten an den Rajon Solotschiw (Oblast Lwiw) sowie im Norden auf einem kurzen Stück an den Rajon Brody (Oblast Lwiw).
Das Gebiet liegt im Wolhynisch-Podolischen Hochland mit Höhenlagen zwischen 350 und 400 Metern (höchste Erhebung beim Ort Berymiwzi mit 424 Metern), dabei wird es vom Fluss Strypa und dem Seret durchflossen.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, Ende 1962 kamen 30 Dörfer des aufgelösten Rajons Salizsi sowie 36 Dörfer des ebenfalls aufgelösten Rajons Welykyj Hlybotschok dazu. 1967 kamen noch 9 weitere Ortschaften des Rajons Ternopil hinzu, seither besteht der Rajon in seinen heutigen Ausmaßen.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Ternopil.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde, 14 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 90 Dörfer

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Sboriw
Rajon Ternopil
Aufgelöst 2020